Wie in der Vorsaison wurde die Regionalliga Süd vom DEB organisiert, während die entsprechende Ligenstufe im Norden von den dortigen Landesverbänden organisiert wurde.

Vor der Saison passierte folgendes im Bereich der Regionalliga Süd:
 Die Mannschaft der Jungadler Mannheim wurde aus der Oberliga Nord in diese Liga umgruppiert. Die ursprünglich gedachte Teilnahme an der Oberliga Süd wurde der Mannschaft nicht ermöglicht.
 Durch die Auflösung des EV Landsberg e.V. und die Neugründung des EV Landsberg 2000 mit Neuanfang in der untersten Spielklasse des Bayerischen Eissportverbandes – hier die Bezirksliga Bayern – rückte die  ursprünglich abgestiegene Mannschaft von ESC Dorfen in die Regionalliga wieder nach.

Regionalliga Süd

Modus 
Nach der Vorrunde, die als Doppelrunde ausgespielt wurde, nahmen die Teilnehmer auf Platz 1 bis 4 an den Aufstiegs-Play-offs gegen die Teilnehmer auf Platz 9 bis 12 der Oberliga Süd 2000/01 teil, wo sich aber keine Mannschaft durchsetzen konnte. Die Teilnehmer auf Platz 5 bis 12 nahmen an den Play-downs teil.

Vorrunde 
 Die Runde wurde in einer Doppelrunde gespielt
 Die Teilnehmer auf Platz 1 mit 4 nehmen an den Oberliga Süd Qualifikationsplayoffs teil.
 Die Teilnehmer auf Platz 5 mit 12 nehmen den Qualifikationsplayoffs teil.

Play-downs 
Runde 1
 ERV Schweinfurt – Augsburger EV  ?:? (9:3, ?:?)
 TEV Miesbach – Jungadler Mannheim 2:0 (4:2, 3:2)
 EA Kempten – ESC Dorfen 2:1 (5:2, 5:6 n. V., ?:?)
 ERSC Amberg – Peißenberg Hornets 0:2 (3:4, 3:6)

Die Mannschaften aus Schweinfurt, Miesbach, Kempten und Peißenberg sind damit sportlich für die Regionalliga Süd 2001/02  qualifiziert.

Runde 2
 ERSC Amberg – Augsburger EV 2:0 (2:1, 4:2)
 ESC Dorfen – Jungadler Mannheim 2:0 (7:3, 4:1)

Amberg und Dorfen sind damit sportlich für die Regionalliga Süd  qualifiziert.

Runde 3
 Jungadler Mannheim – Augsburger EV 2:1 (5:3, 3:6, 4:0)

Nach Abschluss der Play-downs wäre die Mannschaft des Augsburger EV in die Ligen des Bayerischen Eissportverbandes – hier die Bayernliga – abgestiegen.

In der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd setzte sich der Höchstadter EC – zugleich Meister der Bayernliga – dank des besseren direkten Vergleichs gegen den Baden-Württemberger Vertreter Stuttgart Wizards durch und stieg in die Regionalliga Süd 2001/02 auf. Weitere Teilnehmer an der Runde waren aus der Bayernliga der ERC Sonthofen und aus dem Sächsischen Eissportband der ESC Saaleteufel Halle für die nicht teilnahmeberechtigten ES Weisswasser 1b und ETC Crimmitschau 1b.

Regionalliga Nord

Modi 
 Die Regionalliga Nordrhein-Westfalen spielte eine Vorrunde mit 12 Mannschaften als Einfachrunde aus, nach der sich die besten drei Mannschaften für die gemeinsame Endrunde qualifizierten. Die Mannschaft von SC Mittelrhein-Neuwied nahm als Gastmannschaft zusätzlich an der Liga teil.
 Die Regionalliga Hessen/Rheinland-Pfalz spielte in zwei Vorrundengruppen West und Ost mit jeweils 5 Mannschaften eine Einfachrunde aus, nach der sich aus der Gruppe West der Meister für die gemeinsame Endrunde qualifizierte und aus der Gruppe Ost der Zweitplatzierte bereit war, an der gemeinsamen Endrunde teilzunehmen.
 Die Regionalliga Nord-Ost spielte eine Vorrunde mit 12 Mannschaften als Einfachrunde aus, nach der sich die besten drei Mannschaften für die gemeinsame Endrunde qualifizierten.
 Die Endrunde wurde als Einfachrunde ausgespielt, nach der sich die beste Mannschaft für die Oberliga Nord 2001/02 sportlich qualifiziert hatte.

Regionalliga Nordrhein-Westfalen 
Der SC Mittelrhein Neuwied nahm als Gastmannschaft an der Liga teil und spielte parallel in der  Regionalliga Hessen/Rheinland-Pfalz.

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen
Erläuterungen: ,

Regionalliga Hessen/Rheinland-Pfalz 

Die von den Verbänden aus Hessen und Rheinland-Pfalz gemeinsam ausgerichtete Regionalliga wurde in einer Gruppe West und in einer Gruppe Ost
ausgespielt. In der Gruppe West nahm die Mannschaft von HC Tornado Luxembourg als Gastmannschaft teil.

Gruppe West 
 Der Teilnehmer auf Platz 1 qualifizierte sich für die gemeinsame Endrunde der Regionalligen im Norden.

Gruppe Ost 

Grundsätzlich war der Teilnehmer auf Platz 1 sportlich für die gemeinsame Endrunde der Regionalligen im Norden qualifiziert. Die sportlich qualifizierte Mannschaft des EC Bad Nauheim 1b verzichtete auf die Teilnahme, dafür rückte der zweitplatzierte Frankfurter ESC nach.

Meisterrunde

Regionalliga Nord-Ost 

Die Teilnehmer auf Platz 1 bis 3 nehmen an den gemeinsamen Endrunde teil.

Endrunde Nord 

Die Mannschaft auf Platz 1 hat sich sportlich für die Oberliga Nord 2001/02 qualifiziert.

Weblink 
 

Regionalliga 2001